Мело́ра Дайа́н Ха́рдин (, род. , Хьюстон, Техас, США) — американская актриса.

Биография 
Мелора Хардин родилась в Хьюстоне, штат Техас, в семье актёра Джерри Хардина и тренера Дианы Хилл, в прошлом тоже актрисы. Её семья переехала в Сан-Франциско, когда Мелоре было 4 года. Окончила Колледж Сары Лоуренс.

Карьера 
Актёрская карьера Мелоры Хардин началась с телесериала «Гром» в 1977—1978 годах. Позднее она снялась более чем в 70 фильмах и сериалах.

Наиболее известные её роли: Труди в телесериале «Детектив Монк» и Джен Левинсон в «Офисе». Мелора Хардин также снялась в двух эпизодах «Квантового скачка» и в основанном на реальных событиях сериале «Секреты семьи Арно» в роли Барбары Арно.

Хардин запомнилась зрителям и своими ролями в полнометражных фильмах, среди них комедии: «Цыпочка» (2002) и «Папе снова 17» (2009), где она сыграла строгую директрису-толкинистку Джейн Мастерсон.

Личная жизнь 
С 1997 года замужем за Джилдартом Джексоном. У пары есть двое детей — Пайпер Куинси и Рори Мелора Джексон.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в комедийном сериале
Актрисы мюзиклов США